Donji Hrašćan (mađ.: Harastyán) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Donji Kraljevec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 508 stanovnika te 149 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji